A 2018. évi téli olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya női 500 méteres versenyszámát február 10-én és 13-án rendezték. Az aranyérmet az olasz Arianna Fontana nyerte. A Magyarországot képviselő Keszler Andrea a 10. Jászapáti Petra a 13. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:
 OR: olimpiai rekord
 Q: továbbjutás helyezés alapján
 QA: az A-döntőbe jutott
 QB: a B-döntőbe jutott
 ADV: továbbjutás bírói döntés alapján
 PEN: büntetés

Előfutamok

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő 
B-döntő
B-döntő nem volt, mert egyedül Szofija Proszvirnova került be, így hivatalosan idő nélkül a B-döntő 1. helyén végzett.

A-döntő

Végeredmény 
A versenyzők helyezéseit fordulónként határozták meg. Először a fordulókban elért helyezések döntöttek, ha ez azonos volt, akkor a jobb időeredmény döntött.

Források 

N0500